Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Irina-Camelia Beguová (kvalifikační kolo)
  Heather Watsonová (kvalifikována)
  Tímea Babosová (kvalifikační kolo)
  Johanna Kontaová (kvalifikační kolo)
  Danka Kovinićová (kvalifikována)
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Mariana Duqueová Mariñová (1. kolo)
  Magda Linetteová (1. kolo)
  Timea Bacsinszká (kvalifikována)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Michelle Larcherová de Britová (kvalifikována)
  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková (1. kolo)
  Vesna Doloncová (kvalifikační kolo)
  Lara Arruabarrenová (1. kolo)
  Olivia Rogowská (kvalifikační kolo)
  Victoria Duvalová (1. kolo)
  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Alexandra Panovová (2. kolo)
  Grace Minová (kvalifikována)
  Čeng Saj-saj (2. kolo)
  Tadeja Majeričová (1. kolo)
  Verónica Cepedeová Roygová (1. kolo)
  Sofia Arvidssonová ''(1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Grace Minová
  Heather Watsonová
  Maryna Zanevská
  Julia Bejgelzimerová
  Danka Kovinićová
  Aleksandra Wozniaková
  Kiki Bertensová
  Xenija Pervaková
  Timea Bacsinszká
  Sofia Šapatavová
  Michelle Larcherová de Britová
  Tamira Paszeková

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Druhá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Heather Watsonová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Irina Falconiová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Kateryna Kozlovová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Estelle Cascinová
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Anett Kontaveitová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Constance Sibilleová
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Gabriela Dabrowská
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=23
| RD1-team8= Verónica Cepedeová Roygová
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Heather Watsonová
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Kateryna Kozlovová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=5

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Anett Kontaveitová
| RD2-score3-1=7
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Gabriela Dabrowská
| RD2-score4-1=5
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=2
| RD3-team1= Heather Watsonová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Anett Kontaveitová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=1
| RD3-score2-3=
}}

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=11
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Aliaksandra Sasnovičová
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Kristína Kučová
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Irina Ramialisonová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Polina Vinogradovová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3=0
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Allie Kiicková
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Lesja Curenková
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=24
| RD1-team8= Sofia Arvidssonová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=0
| RD1-score8-3=4

| RD2-seed1=11
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Irina Ramialisonová
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=0
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Allie Kiicková
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2='''7
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Lesja Curenková
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=11
| RD3-team1=

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014